Antal Nagy (ur. 1944) – węgierski piłkarz, reprezentant kraju
 Antal Nagy (ur. 1956) – węgierski piłkarz, reprezentant kraju
 Antal Nagy-Pál (ur. 1985) – węgierski wioślarz